Die Stethaprioninae sind eine Unterfamilie der Echten Salmler (Characidae). Die Unterfamilie ist weit verbreitet im nördlichen und mittleren Südamerika und beinhaltet die meisten als Aquarienfische bekannten Salmler, z. B. die bekannten Neonsalmler (Paracheirodon) und die zahlreichen Zierfische aus den Gattungen Hemigrammus und Hyphessobrycon.

Merkmale 
Die Echten Salmler sind morphologisch sehr konservativ. Es ist deshalb schwer eine schlüssige innere Systematik der Familie zu finden. Hier wird der Systematik des argentinischen Ichthyologen Marcos Mirande gefolgt, der 520 morphologische Merkmale von 259 Salmlerarten miteinander verglich, zusätzlich molekularbiologische Daten zu Hilfe nahm und sechs Unterfamilien und einige weitere mehr oder weniger gesicherte monophyletische Kladen feststellen konnte, denen er den Rang eines Tribus gab.

Zu den Stethaprioninae gehören die meisten Echten Salmler die zwei Zahnreihen auf der Prämaxillare besitzen, typischerweise mit fünf Zähnen in der vorderen Reihe, die neun verzweigte Rückenflossenstrahlen haben und bei denen der vordere Ast des sensorischen Systems auf der sechsten Infraorbitale (Augenringknochen) fehlt. Als Synapomorphien gelten, eine unterbrochene Seitenlinie, drei oder weniger Zähne auf der Maxillare und drei oder vier unverzweigte Flossenstrahlen die mit dem ersten Flossenträger (Pterygiophor) der Rückenflosse gelenken.

Gattungen 
Die Zuordnung der Gattungen zu den verschiedenen Tribus ist noch nicht völlig sicher und könnte sich nach weiteren Forschungen teilweise ändern.

 Tribus Grundulini Fowler, 1958
 Coptobrycon Géry, 1966
 Deuterodon Eigenmann, 1907 
 Erythrocharax Netto-Ferreira, Birindelli, de Sousa, Mariguela & Oliveira, 2013
 Grundulus Valenciennes, 1846
 Myxiops Zanata & Akama, 2004
 Parecbasis Eigenmann, 1914
 Phycocharax Ohara, Mirande & Lima, 2017
 Probolodus Eigenmann, 1911
 Stygichthys Brittan & Böhlke, 1965
 Tribus Gymnocharacini Eigenmann, 1909
 Andromakhe Terán et al., 2020
 Astyanacinus Eigenmann, 1907
 Astyanax Baird & Girard, 1854
 Ctenobrycon Eigenmann, 1908
 Gymnocharacinus Steindachner, 1903
 Oligosarcus Günther, 1864
 Psalidodon Eigenmann, 1911
 Psellogrammus Eigenmann, 1908
 Tribus Rhoadsiini Fowler, 1911
 Bario Myers, 1940
 Carlana Strand, 1928
 Hollandichthys Eigenmann, 1910 
 Inpaichthys Géry & Junk, 1977 
 Nematobrycon Eigenmann, 1911
 Parastremma Eigenmann, 1912
 Pseudochalceus Kner, 1863
 Rachoviscus Myers, 1926
 Rhoadsia Fowler, 1911 
 Thayeria Eigenmann, 1908
 Tribus Stethaprionini Eigenmann, 1907
 Aphyodite
 Brachychalcinus Boulenger, 1892 
 Brittanichthys Géry, 1965
 Bryconella Géry, 1965
 Ectrepopterus Fowler, 1943
 Gymnocorymbus Eigenmann, 1908
 Hemigrammus Gill, 1858
 Hyphessobrycon Durbin, 1908, hier die Rosy-Tetra-Artengruppe 
 Moenkhausia Eigenmann, 1903
 Nematocharax Weitzman, Menezes & Britski, 1986
 Orthospinus Reis, 1989 
 Paracheirodon Géry, 1960 
 Petitella Géry & Boutière, 1964 
 Poptella Eigenmann, 1908 
 Pristella Eigenmann, 1908 
 Stethaprion Cope, 1870 (Typusgattung)
 Stichonodon Eigenmann, 1903

Zahlreiche Gattungen, z. B. Astyanax, Hasemania, Hemigrammus, Hyphessobrycon, Jupiaba und Moenkhausia sind nicht monophyletisch und deshalb werden in Zukunft weitere Gattungen eingeführt werden. Die Zuordnung der Gattungen richtet sich hier nach der Zuordnung der jeweiligen Typusart. Hasemania und Jupiaba gehören zu den Gymnocharacini oder den Stethaprionini. Die Typusarten der beiden Gattungen wurden bisher noch nicht auf die Einordnung untersucht.

Belege 

Echte Salmler
Characidae